Ein Schrägdach bezeichnet

 umgangssprachlich in der Architektur unterschiedliche Dachformen, die Schrägen aufweisen
 im Militärjargon eine improvisierte Unterkunft, siehe Schrägdach (Militärjargon)